Würm ist ein geographischer Name:

Orte in Deutschland:
 Würm (Bad Griesbach im Rottal), Ortsteil der Stadt Bad Griesbach im Rottal, Landkreis Passau, Bayern
 Würm (Geilenkirchen), Ortsteil der Stadt Geilenkirchen, Kreis Heinsberg, Nordrhein-Westfalen
 Würm (Pforzheim), Ortsteil der kreisfreien Stadt Pforzheim, Baden-Württemberg
 Würm (Untergriesbach), Ortsteil des Marktes Untergriesbach, Landkreis Passau, Bayern
 Würm (Wittibreut), Ortsteil der Gemeinde Wittibreut, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

Orte in Österreich:
 Würm (Gemeinde Eggerding), Ortschaft der Gemeinde Eggerding, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Würm (Gemeinde Schardenberg), Ort der Gemeinde Schardenberg, Bezirk Schärding, Oberösterreich

Gewässer:
 Würm (Amper), rechter Zufluss der Amper bei Dachau, Landkreis Dachau, Bayern und Abfluss des Starnberger Sees
 Würm (Nagold), rechter Zufluss der Nagold in Pforzheim, Baden-Württemberg; mit den Oberläufen
 Hildrizhauser Würm (links) und
 Altdorfer Würm (rechts)

Würm ist Teil der Bezeichnungen:
 Würm-Heckengäu, Natur- und Landschaftsschutzgebiet im Landkreis Calw, Baden-Württemberg
 Würm-Heckengäu (Naturraum), Unterraum des Naturraums Obere Gäue zwischen Sindelfingen und Calw, Baden-Württemberg
 Würm-Kaltzeit, eine der Eiszeiten in Mitteleuropa

Siehe auch:
 Wurm